УЕФА Лига конференција 2021/22. била је прва сезона Лиге конференција, трећег по јачини европског клупског такмичења које организује УЕФА.

Финале се играло на Стадиону Ер Албанија у Тирани, између Роме и Фајенорда. Рома је победила с резултатом 1 : 0 и постала је први шампион Лиге конференција. Као победник, Рома аутоматски иде у групну фазу Лиге Европе 2022/23, иако је већ обезбедила пролаз у то такмичење преко своје лигашке позиције.

Ова сезона је била прва у којој су се одржавала три значајна европска клупска такмичења (Лига шампиона, Лига Европе и Лига конференција) још од сезоне 1998/99. (када се последњи пут одигравао Куп победника купова) под окриљем УЕФА.

Дана 24. јуна 2021. године, УЕФА је одобрила предлог о укидању правила гола у гостима у свим клупским такмичењима, које је примењивано од 1965. године.

Учешће екипа 
У Лиги конференција 2021/22. учествује 184 екипа из 55 националних савеза који припадају УЕФА. Поредак националних савеза, који се саставља на основу Уефиних коефицијената, користи се за одређивање броја учесника за сваки појединачни савез у такмичењу:

Савези рангирани од 1. до 5. места имају по један клуб;
Савез који се налази на 1. месту (Шпанија) нема ниједан клуб који би се квалификовао — требало је да учествује Виљареал који је освојио Лигу Европе 2020/21. и тиме обезбедио место у Лиги шампиона 2021/22.
Савези рангирани од 6. до 15. места и од 51. до 55. места имају по два клуба;
Савези рангирани од 16. до 50. места (изузев Лихтенштајна) имају по три клуба;
Лихтенштајн има по један клуб (Лихтенштајн организује једино национални куп, не и лигу).
Двадесет клубова који су елиминисани из Лиге шампиона 2021/22. и 26 клубова који су елиминисани из Лиге Европе 2021/22. пребацују се у Лигу конференција.
Ове сезоне, пребацују се 19 елиминисаних клубова из Лиге шампиона, пошто се у квалификационој стази првака за Лигу шампиона такмичи један тим мање.

Рангирање савеза 
Савезима су додељена места на Уефиној ранг-листи на основу својих коефицијената за 2020. годину, који узимају у обзир учинак клубова у европским такмичењима од 2015/16. до 2019/20.

Осим расподеле засноване на коефицијентима, савези могу имати додатне учеснике у Лиги конференција, као што је доле наведено:
 – Додатан, односно смањен, број клубова који је пребачен из Лиге шампиона, односно у Лигу шампиона;
 – Додатан број клубова који је пребачен из Лиге Европе.

Распоред екипа 
Према прописима, актуелни победник Лиге конференција пласира се у групну фазу Лиге Европе. Међутим, сезона 2021/22. прва је у којој се одржава Лига конференција па је стога место које је резервисано за победника ЛК остало упражњено. Због тога су извршене промене у систему распореда екипа:

 Шампион националног купа савеза који је рангиран на 16. месту (Кипар) пребачен је из другог кола квалификација за Лигу конференција у треће коло квалификација за Лигу Европе.
 Шампиони националних купова савеза који су рангирани на 30. (Словачка) и 31. (Лихтенштајн) месту почињу такмичење од другог кола квалификација уместо од првог кола квалификација.

Виљареал, који је у националном првенству успео да се пласира у Лигу конференција, освојио је Лигу Европе 2020/21. и обезбедио место у Лиги шампиона 2021/22. С тим у вези, извршене су додатне промене у систему распореда екипа:

 Шампиони националних купова савеза који су рангирани на 17. (Швајцарска) и 18. (Грчка) месту почињу такмичење од трећег кола квалификација уместо од другог кола квалификација.
 Шампиони националних купова савеза који су рангирани на 32. (Словенија), 33. (Мађарска), 34. (Луксембург) и 35. (Литванија) месту почињу такмичење од другог кола квалификација уместо од првог кола квалификација.

Према прописима, требало је првобитно да 17 губитника из првог кола квалификација за Лигу шампиона буде пребачено у друго коло квалификација за Лигу конференција (стаза првака). Међутим, будући да се бранилац титуле у Лиги шампиона (Челси), којем је загарантовано место у групној фази Лиге шампиона 2021/22, већ пласирао у ЛШ преко своје позиције у националном првенству, само је 16 губитника из првог кола квалификација за Лигу шампиона пребачено у друго коло квалификација за Лигу конференција (стаза првака) након што је систем распореда екипа Лиге шампиона поново уравнотежен. Као резултат тога, само 19 тимова улази у друго коло квалификација за ЛК у оквиру стазе првака (један од губитника из првог кола квалификација за Лигу шампиона има место у трећем колу квалификација за ЛК).

Екипе 

Ознаке у заградама означавају на који начин се свака екипа квалификовала у одређену фазу такмичења:  

 ОК: Победник националног купа;
 2, 3, 4, 5, 6, итд: Позиција на табели националног првенства у претходној сезони;
 П-ПО: Победник националног доигравања за Лигу конференција;
 ЛЕ: Екипе елиминисане из Лиге Европе;
 ГР: Трећепласирана екипа из групне фазе;
 ПО: Поражени из плеј-офа;
 КВ3: Поражени из трећег кола квалификација;
 ЛШ: Екипе елиминисане из Лиге шампиона;
 КВ1: Поражени из првог кола квалификација;
 ПР: Поражени из прелиминарног кола.

Календар такмичења 
Календар одигравања утакмица у Лиги конференција 2021/22. наведен је у табели испод. Утакмице се играју четвртком осим финала које се играло у среду.

Сви жребови се одржавају у 13.00 или 14.00 часова (CEST/CET) у седишту Уефе у Ниону у Швајцарској.

Квалификације

Прво коло квалификација 
Жреб за прво коло квалификација одржан је 15. јуна 2021. године. Прве утакмице су игране 6. и 8. јула, а реванш мечеви 13. и 15. јула 2021.

Победници двомеча су обезбедили пролаз у друго коло квалификација. Поражене екипе су окончале европску сезону.

 

 

 
|}

Друго коло квалификација 
Жреб за друго коло квалификација одржан је 16. јуна 2021. године. Прве утакмице су игране 20, 21. и 22. јула, а реванш мечеви 27. и 29. јула 2021.

Победници двомеча су обезбедили пролаз у треће коло квалификација. Поражене екипе су окончале европску сезону.

|+Стаза првака

|}

|+Главна стаза

|}

Треће коло квалификација 
Жреб за треће коло квалификација одржан је 19. јула 2021. године. Прве утакмице су игране 3. и 5. августа, а реванш мечеви 10. и 12. августа 2021.

Победници двомеча су обезбедили пролаз у коло плеј-офа за улазак у Лигу конференција. Поражене екипе су окончале европску сезону.

|+Стаза првака

|}

|+Главна стаза

|}

Коло плеј-офа 
Жреб за коло плеј-офа за улазак у ЛК одржан је 2. августа 2021. године. Прве утакмице су игране 19. августа, а реванш мечеви 26. августа 2021.

Победници двомеча су обезбедили пласман у групну фазу Лиге конференција. Поражене екипе су окончале европску сезону.

|+Стаза првака

|}

|+Главна стаза

|}

Групна фаза 

Жреб за групну фазу одржан је 27. августа 2021. у 13.30 часова (14.30 часова по турском времену) у Истанбулу (Турска). Тридесет и две екипе распоређене су у осам група, а свака група се састоји од по четири екипе. Током жребања, екипе су подељене у четири шешира на основу клупског коефицијента за 2021. Екипе из истог савеза (државе) не могу бити у истој групи. Из политичких разлога, екипе из Азербејџана и Јерменије такође се не могу наћи у истој групи.

Победници сваке групе пласирају се у осмину финала, док другопласирани пролазе у плеј-оф. Трећепласиране и четвртопласиране екипе бивају елиминисане из европских такмичења.

Алашкерт, Боде/Глимт, Флора, Каират, Линколн, Мура, Рандерс и Унион Берлин дебитују у групној фази Уефиних такмичења. Алашкерт, Флора и Линколн прве су екипе из Јерменије, Естоније и Гибралтара које играју у групној фази Уефиних такмичења.

Први шешир
 Рома (коеф.: 90,000)
 Тотенхем хотспур (коеф.: 88,000)
 Базел (коеф.: 49,000)
 Славија Праг (коеф.: 43,500)
 Копенхаген (коеф.: 43,500)
 Гент (коеф.: 26,500)
 АЗ Алкмар (коеф.: 21,500)
 ЛАСК Линц (коеф.: 21,000)

Други шешир
 Фајенорд (коеф.: 21,000)
 Карабаг (коеф.: 21,000)
 Макаби Тел Авив (коеф.: 20,500)
 ПАОК (коеф.: 20,000)
 Рен (коеф.: 19,000)
 Партизан (коеф.: 18,000)
 ЧФР Клуж (коеф.: 16,500)
 Зорја Луганск (коеф.: 15,000)

Трећи шешир
 Унион Берлин (коеф.: 14,714)
 ЦСКА Софија (коеф.: 8,000)
 Витесе (коеф.: 7,840)
 Слован Братислава (коеф.: 7,500)
 Јаблонец (коеф.: 7,000)
 Алашкерт (коеф.: 6,500)
 Флора Талин (коеф.: 6,250)
 Каират (коеф.: 6,000)

Четврти шешир
 Линколн Ред Импс (коеф.: 5,750)
 Рандерс (коеф.: 5,575)
 Омонија (коеф.: 5,550)
 Анортозис (коеф.: 5,550)
 ХЈК Хелсинки (коеф.: 5,500)
 Макаби Хаифа (коеф.: 4,875)
 Боде/Глимт (коеф.: 4,200)
 Мура (коеф.: 3,000)

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Елиминациона фаза 

У елиминационој фази учествује укупно шеснаест тимова — осам тимова који су се пласирали као победници група и још осам тимова који су били победници у баражу за осмину финала.

У следећој табели, представљени су освајачи група и другопласирани тимови у групној фази.

Трећепласирани тимови из групне фазе Лиге Европе представљени су у следећој табели.

Бараж за елиминациону фазу 
Жреб је био одржан 13. децембра 2021. године. Прве утакмице су игране 17. фебруара, а реванш мечеви 24. фебруара 2022. године.

|}

Осмина финала 

Жреб је био одржан 25. фебруара 2022. године. Прве утакмице су игране 10. марта, а реванш мечеви 17. марта 2022. године.

|}

Четвртфинале 

Жреб је био одржан 18. марта 2022. године. Прве утакмице су игране 7. април, а реванш мечеви 14. април 2022. године.

|}

Полуфинале 
Жреб је био одржан 18. марта 2022. године. Прве утакмице су игране 28. април, а реванш мечеви 5. мај 2022. године.

|}

Финале 

Финални меч се играо 25. маја 2022. на Стадиону Ер Албанија у Тирани. На жребу, који је одржан 18. марта 2022. године, одређено је ко ће бити домаћин финала, из административних разлога.

Статистика 
Статистика искључује квалификациона кола као и коло плеј-офа.

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Напомене

Види још 
 УЕФА Лига шампиона 2021/22.
 УЕФА Лига Европе 2021/22.
 Списак фудбалских клубова у европским такмичењима 2021/22.

Референце

Спољашње везе 

УЕФА Лига конференција 2021/22.
Сезона 2021/22. у УЕФА такмичењима
Сезоне УЕФА Лиге конференција